Das ITF World Tennis Tour Orlando II 2023 war ein Tennisturnier für Damen in Orlando, Florida. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 7. bis 12. Februar 2023 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2023
Tennisturnier in Orlando